Morhange peut faire référence à :

Personnes 
 Charles-Valentin Morhange, nom de naissance du compositeur français Charles-Valentin Alkan (1813-1888).
 Françoise Morhange (1915-1984),  actrice française.
 Hélène Jourdan-Morhange (1888-1961), violoniste classique française.
 Pierre Morhange:
 Pierre Morhange (1901-1972), écrivain et poète français.
 un personnage principal du film français Les Choristes (2004).
 Zina Morhange (1909-1987), médecin et résistante française.
 Capitaine Jean Morhange, l'un des 2 officiers qui se déchirent pour la reine Antinéa, dans le roman L'Atlantide (1919) de Pierre Benoit.

Lieux 
 Morhange, commune française du département de la Moselle
 District de Morhange
 Cimetière militaire allemand de Morhange
 Gare de Morhange

Autres usages 
 Bataille de Morhange (1914), durant la Première Guerre mondiale.
 Réseau Morhange, un réseau de la résistance intérieure française.
 Affaire du talc Morhange, un cas d'empoisonnement de nourrissons dans les années 1970.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme français
Patronyme juif